Изабель Мэй (; род. 21 ноября 2000, Санта-Моника, Калифорния) — американская актриса, известная по роли Кэти Купер в телесериале от Netflix «Алекса и Кэти», а также периодическому участию в сериале CBS « Детство Шелдона» в роли Вероники Дункан.Она рассказчик и главный герой сериала Paramount + 1883 (сериал).

Биография 
Начиная с шестого класса Мэй регулярно участвовала в кастингах. После трёх лет безуспешных попыток родители Мэй перевели дочь на дистанционное школьное обучение, дав ей возможность сосредоточиться на развитии навыков актёрского мастерства. Через шесть месяцев подготовки практически без какого-либо серьёзного актёрского опыта Мэй получила роль Кэти в сериале «Алекса и Кэти». Позже она успешно прошла кастинг для сериала «Детство Шелдона», а в 2018 году снялась в независимой ленте Let’s Scare Julie. В 2020 году Изабель Мэй исполнила главную роль в фильме «Беги, прячься, бей».

Фильмография

Примечания

Ссылки